Blix steht für:

 Blix (Zeitschrift), ein oberschwäbisches Kultur- und Veranstaltungsmagazin

Blix ist der Familienname folgender Personen:
 Elias Blix (1836–1902), norwegischer Theologe und Dichter
 Ella Blix, Sammelpseudonym der deutschen Schriftstellerinnen Antje Wagner und Tania Witte
 Gunnar Blix (1894–1981), schwedischer Physiologe
 Hans Blix (* 1928), schwedischer Politiker
 Magnus Blix (1849–1904), schwedischer Physiologe
 Peter Andreas Blix (1831–1901), norwegischer Architekt
 Ragnvald Blix (1882–1958), norwegischer Karikaturist

Siehe auch:
 Blixt
 Blixtunnel, ein Bahntunnel in Norwegen, siehe Østfoldbanen #Follobanen